Alexander Calder hace referencia a:
 Alexander Milne Calder (1846 - 1923), escultor estadounidense, padre de Alexander Stirling Calder.
 Alexander Stirling Calder (1870-1945), escultor estadounidense, padre de Alexander Calder.
 Alexander Calder (1898 - 1976), escultor estadounidense.

Autores de nombres botánicos 
 James Alexander Calder (1915-1990), botánico canadiense.